Mołstowo steht für:

 Mołstowo (Brojce), Gmina Brojce
 Mołstowo (Resko), Gmina Resko